El Jacal kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Jacal, Sinaloa, Badiraguato, 
 El Jacal, Jalisco, Mascota, 
 El Jacal, Villa de Allende, 
 El Jacal, Chucándiro, 
 El Jacal, Tancítaro, 
 El Jacal, Villa Victoria, 

Robotskapade Mexikoförgreningar